Mani Acili Glabrió (cònsol 191 aC), tribú de la plebs el 201 aC i cònsol el 191 aC.
 Mani Acili Glabrió (cònsol sufecte 154 aC), cònsol sufecte el 154 aC.
 Mani Acili Glabrió (tribú), tribú de la plebs.
 Mani Acili Glabrió (cònsol 67 aC), cònsol el 67 aC.
 Mani Acili Glabrió (governador), governador d'Acaia.
 Mani Acili Glabrió (cònsol any 91), cònsol amb Trajà l'any 91.
 Mani Acili Glabrió Gneu Corneli Sever, cònsol el 152